Invergordon bezeichnet:
 Invergordon (Schottland), Stadt in Schottland
 Invergordon (Australien), Ortschaft in Australien
 Invergordon (Whiskybrennerei), Whiskybrennerei in Schottland

Siehe auch:
 Invergordon-Meuterei, Meuterei von britischen Matrosen (1931)